Васи́лий Серге́евич Сему́хин (1920, дер. Барбашина, Тюменская губерния) — участник Великой Отечественной войны, кавалер Орденов Славы.

Биография 

Родился в крестьянской семье. Детство и юность прошли у него, как и у большинства сверстников, в учёбе, комсомольской деятельности, колхозном труде. После окончания 7 классов Куминовской школы был призван в армию.

Начало войны он встретил на срочной службе. Их танковая часть была поднята по тревоге в 4 часа утра 22 июня. А уже на третий день боёв механик-водитель Семухин был ранен в ногу. Танк пришлось оставить и пополнить ряды пехотинцев-разведчиков.

Участвовал в обороне Москвы, в Сталинградской битве, в освобождении Украины и Румынии.

Памятным стала для ветерана оборона Москвы. Об этом он сам рассказал так: «Шестого декабря мы начали наступление. Перед этим всю ночь точил саперную лопатку, поскольку оружия было мало, патронов тоже. И когда мы ворвались в траншею фашистов, первого, не успевшего выстрелить в меня врага, я пристрелил. А затем восемь гитлеровцев изрубил этой самой лопаткой…»

Во второй атаке Семухин получил тяжёлое ранение осколком в голову. Настолько оно было тяжелое, что более суток лежал без сознания в снегу и отморозил кончики пальцев на руках. После 6 месяцев лечения врачи вынесли приговор: инвалид.

Но Василий, молодой и горячий, не хотел с этим мириться:

«Я все равно буду воевать», — заявил он медицинский комиссии.

И добился своего. Сталинградскую битву встречал уже в составе гвардейской стрелковой дивизии. Волга — в трехстах метрах. Немцы громко кричат:

«Рус, сдавайся!»

18 ноября 1942 года Василий Сергеевич с товарищами отбили 24 атаки гитлеровцев. А назавтра, то есть 19 ноября, мощно заговорила советская артиллерия. Это стало началом перелома в сражении, да и во всей войне тоже.

Первый из орденов Славы разведчик заработал осенью 1943. Ту вылазку он запомнил надолго. А было это на Донце Северском. В одну из темных ночей шестеро разведчиков пустились на лодке в поиск «языка». Увидели вдруг огонек на вражеском берегу, поняли, что землянка. Причалили тихо, сняли часового. Василий Сергеевич ворвался первым, выхватил из-за пояса гранату, выдернул чеку и закричал по-немецки: «Хенде Хох!»

Фашисты замерли, разведчики спеленали лежащего на нарах пьяного обер-лейтенанта, выскочили с ним из землянки. Василий не заметил, сколько простоял с гранатой в руке. Вдруг как бы очнулся, рванулся за товарищами, швырнув смертоносный подарок обратно в проем землянки.

Весь вражеский берег пришел в движение. Василий залег в камышах на берегу и открыл огонь, отвлекая внимание. Когда лодка с группой отошла от берега на значительное расстояние, он бросился в воду. Плыл под водой сколько духу хватило, выныривал, хватал воздуха и снова погружался…

Всего же на счету разведчика девять лично добытых «языков», на теле его — шесть тяжелых ранений, во фронтовой биографии — освобождение родной земли, выход на границу с Румынией… И мирный труд.

Награды 
 орден Отечественной войны 2 степени
 орден Красной Звезды (1943)
 орден Славы трёх степеней (1943, 1944, ?)
 орден «Знак Почёта»
 медаль «За трудовую доблесть»
 медаль «Ветеран труда».

Примечания

Ссылки 
 

Разведчики Великой Отечественной войны
Участники Сталинградской битвы
Полные кавалеры ордена Славы